Pajusi (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
Pajusi (plaats), een plaats in de Estlandse gemeente Põltsamaa